Tiedtke ist der Familienname folgender Personen:

 August Tiedtke (1913–1972), deutscher Karambolagespieler
 Ellen Tiedtke (1930–2022), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin
 Gert Tiedtke (1922–2021), deutscher Karambolagespieler
 Jakob Tiedtke (1875–1960), deutscher Schauspieler
 Jens Tiedtke (1979–2019), deutscher Handballspieler
 Klaus Tiedtke (* 1940), deutscher Hochschullehrer
 Lina Tiedtke (* 1983), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Marion Tiedtke (* 1962), deutsche Dramaturgin und Hochschullehrerin
 Manfred Tiedtke (* 1942), deutscher Zehnkämpfer
 Siegfried Tiedtke (* 1929), deutscher Fußballspieler
 Susen Tiedtke (* 1969), deutsche Weitspringerin

Siehe auch: Tietke, Tiedke, Tiedge